„Изобретението на Хюго“ () е американско-британско-френски игрален филм от 2011 г., на режисьора Мартин Скорсезе. Премиерата на филма е на 10 октомври 2011 г.

Сюжет

В ролите

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
   
 
 „Изобретението на Хюго“ в Rotten Tomatoes

Филми на Мартин Скорсезе
Филми от 2011 година
Американски детски филми
Американски фентъзи филми
Американски исторически филми
Британски детски филми
Британски фентъзи филми
Британски исторически филми
Френски детски филми
Френски фентъзи филми
Френски исторически филми
Филми носители на Златен глобус за най-добра режисура